Anežka Goricko-Tyrolská ( Agnes von Görz und Tirol, † 14. května 1293) byla míšeňská markraběnka a lantkraběnka durynská z rodu Menhardovců.

Život 
Byla jednou z dcer tyrolského hraběte Menharda II. Goricko-Tyrolského a jeho ženy Alžběty, dcery bavorského vévody Oty II. Roku 1286 byla provdána za Fridricha Pokousaného. Zemřela po porodu syna v květnu 1293.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Menhardovci
Míšeňské markraběnky
Durynské lantkraběnky
Úmrtí v roce 1293
Úmrtí 14. května
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy